Фёрч,  — немецкая фамилия.
 Фёрч, Герман (1895—1961) — генерал вермахта и бундесвера.
 Фёрч, Фридрих (1900—1976) — генерал вермахта, генеральный инспектор бундесвера. Младший брат Г. Фёрча.